Орын Кулсариев (; 1 января 1932; село Таушык, , Мангистауская область, Казахская ССР, СССР — 27 декабря 2019; , Казахстан) — советский и казахский работник культуры, , домбрист, кюйши, , заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1967), деятель культуры Казахстана (2000). основатель знаменитого ансамбля «Маңғыстау маржандары».

Биография 
Орын Кулсариев родился 1 января 1932 года в селе Таушык Тупкараганского района Мангистауской области.

В 1954 году окончил дирижерский факультет Актюбинское культурно-просветительное училище.

В 1968 году поступил на дирижерский факультет Казахской государственной консерватории им. Курмангазы, но не закончил по семейным обстоятельствам.

В 1975 году окончил курсы при Казахском государственном академическом оркестре народных инструментов им. Курмангазы (в мастерской народного артиста СССР и Казахской ССР, профессор Шамгона Кажыгалиева).

Трудовую деятельность начал в 1956 году домбристом Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы в Гурьевской области.

В 1958 году участвовал в декаде казахской литературы и искусства в Москве.

Исполнитель кюев казахских народных композиторов: Курмангазы, Сейтека, Даулеткерея, Мамена, Казангапа, и многих зарубежных композиторов.

В 1985 году открыл детскую музыкальную школу в селе Жетыбай Мангистауской области, с этого года до конца своей жизни работает учителем и руководящим составом музыкальной школы.

Среди его учеников заслуженная артистка Республики Казахстан, профессор Роза Айдарбаева и заслуженные деятели Казахстана Айгуль Косанова и Улыкпан Жолдасов и др.

Умер 27 декабря 2019 года в Актау.

Награды и звания

Награды Казахстана 
 нагрудный знак Министерство культуры «Деятель культуры Казахстана» (, 2000 года)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) (2002)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Указом Президента Республики Казахстан награждён Орденом «Курмет» за заслуги в области искусства.
 Почётный гражданин Мангистауской области (16 декабря 2013 года) за большой вклад в развитие культуры и искусства, образования области.
 Юбилейная медаль «550-летие Казахского ханства» (2015)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Дважды награждён благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака.
 нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан»

Награды СССР 
 Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 1967 года награждён почётным званием «Заслуженный деятель культуры Казахской ССР» за заслуги в культуре.
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 дипломант Х Международного фестиваля в Алжире (1986)
 нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» (1990)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1995)

Семья 
Жена — Кундыз Кулсариева.

12 детей, 16 внуков и 43 правнука.

По итогам голосования победителями национального конкурса "Мерейлі отбасы" стала семья Кулсариевых из села Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области.

Примечания 

Кюйши
Домбристы
Заслуженные деятели культуры Казахской ССР
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Деятели культуры Казахстана
Почётные работники образования Республики Казахстан
Почётные граждане Мангистауской области